Il campionato europeo dei piccoli stati di pallavolo femminile Under-19 è una competizione pallavolistica, organizzata dalla CEV, per squadre nazionali europee di stati con meno di un milione di abitanti, riservata a giocatrici con un'età inferiore di 19 anni.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni